Nicomachus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Nicomachus, athenischer Staatsschreiber, siehe Nikomachos (Staatsschreiber)
 Nicomachus Gerasenus, Antiker Philosoph, Mathematiker und Musiktheoretiker, siehe Nikomachos von Gerasa
 Publius Cipius Nicomachus, antiker römischer Toreut
 Rufius Petronius Nicomachus Cethegus, römischer Konsul 504 und Patricius
 Virius Nicomachus Flavianus († 394), spätantiker römischer Schriftsteller und Politiker

Nicomachus steht für: 
 (8128) Nicomachus, ein nach Nikomachos von Gerasa benannter Asteroid